burcht (kasteel), een versterkt huis
burcht (dierenverblijf) zoals bijvoorbeeld
beverburcht
dassenburcht
vossenhol (dierenbouwsel)
Burcht (België), deelgemeente van Zwijndrecht

De Burcht kan verwijzen naar:
De Burght (Heer), kasteel in Maastricht-Heer
 De Burcht (Londerzeel), herenhuis en middeleeuws burchtdomein in Londerzeel
de Burcht van Leiden
Sociëteit De Burcht in Leiden
de Burcht van Berlage, voormalig vakbondsgebouw in Amsterdam
het Voormalig raadhuis (Zaandam)
Sportpark De Burcht in Nijkerk